Иван Попович:
 Попович, Иван Васильевич (1938—1992) — украинский инженер и политик, народный депутат Украины.
 Попович, Иван Дмитриевич (род. 1949) — советский и украинский эстрадный певец и композитор.